Het judotoernooi in de klasse boven 100 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op vrijdag 12 augustus 2016 en was de laatste gewichtsklasse in het judotoernooi. Regerend olympisch kampioen was Teddy Riner uit Frankrijk; hij kwam tijdens deze Spelen in actie – droeg de Franse vlag tijdens de openingsceremonie – en verdedigde met succes zijn titel. Namens Nederland nam Roy Meyer deel aan deze klasse.

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D 

Mannen 100+